Сан Франсиско Пуерта Гранде има више значења:

 Сан Франсиско Пуерта Гранде (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско Пуерта Гранде, Гранха Медико (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику